Frickenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Frickenstein (1890–1946), deutscher Politiker
 Hans-Josef Frickenstein (1948–2013), deutscher Dichter, Schriftsteller und Zeichner